De Nederlandse gemeente Valkenburg aan de Geul is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:
 Wijk 00 Valkenburg (CBS-wijkcode:099400)
 Wijk 01 Houthem - Sint Gerlach (CBS-wijkcode:099401)
 Wijk 02 Schin op Geul (CBS-wijkcode:099402)
 Wijk 03 Sibbe (CBS-wijkcode:099403)
 Wijk 04 Berg en Terblijt (CBS-wijkcode:099404)

Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):

|}

Geografie van Valkenburg aan de Geul